Różne kraje nazywały serie swoich okrętów podwodnych oznaczeniem typ K:
 Brytyjskie okręty podwodne typu K
 Radzieckie okręty podwodne typu K
 Norweskie okręty podwodne typu K
 Amerykańskie okręty podwodne typu K

Nazwy okrętów

en:K class submarine
it:Classe K